Florida Georgia Line — американская кантри-группа. Основана в 2010 году во Флориде. Лауреат нескольких наград, в том числе Academy of Country Music Awards в номинациях Лучшая новая кантри-группа и Лучший новый кантри-артист 2013 года. Дебютные сингл «Cruise» и альбом Here’s To The Good Times возглавили кантри-чарты США Hot Country Songs и Top Country Albums. Тираж «Cruise» превысил 7 млн копий. 1 апреля 2016 песня была сертифицирована в бриллиантовом статусе, первой среди песен жанра кантри, достигшей такого результата. К ноябрю 2016 тираж «Cruise» превысил 7,598,000 копий в США.

История 
Основана в 2010 году в Джэксонвилле, Флорида. Группа состоит из двух участников: Brian Kelley (Ormond Beach, Флорида) и Tyler Hubbard (Monroe, Джорджия). Hubbard и Kelley начинали играть на гитаре ещё в школьные годы. Они познакомились через общего друга в Нэшвилле во время посещения Belmont University.
Дебютный альбом группы Here’s To The Good Times в июне 2013 года возглавил кантри-чарт Top Country Albums и оставался на № 1 8 недель.
Первый и самый успешный сингл группы — «Cruise» — лидировал 24 недели (из них две в 2012 году) в кантри-чарте США Hot Country Songs, побив старый 68-летний рекорд по этому показателю, державшийся с 1955 года (21 неделя на № 1 песни «In the Jailhouse Now» в исполнении Уэбба Пирса в 1955 году).
Версия песни «Cruise» при участии рэпера Nelly стала хитом № 4 в объединённом хит-параде США Billboard Hot 100.

В июне 2018 года группа поставила ещё один рекорд. В то время когда сингл «Meant to Be» (Florida Georgia Line + Bebe Rexha) 30-ю неделю возглавлял чарт Billboard Hot Country Songs, группа стала первым в истории исполнителем, который одновременно возглавлял три разных компонента основного кантри-чарта (радио Country Airplay, цифровой Country Digital Song Sales и стриминговый Country Streaming Songs) с тремя разными треками. В Country Airplay лидировал трек «Up Down» певца Моргана Уоллена (при участии FGL, где это их 13-й чарттоппер). В цифровом чарте Country Digital Song Sales лидировал трек «Simple» (8-й чарттоппер). В чарте Country Streaming Songs лидировал «Meant to Be» (для FGL их 5-й чарттоппер). Этому беспрецедентному хэт-трику FGL могут последовать 5 музыкантов, которые тоже одновременно возглавляли все три указанных чарта, но не с разными треками: Jason Aldean, Kane Brown, Luke Bryan, Sam Hunt и Keith Urban. В Hot Country Songs все три река, «Meant», «Up» и «Simple», находились на позициях № 1, 5 и 6, соответственно, то есть все три в top-10 вместе уже третью неделю. FGL стала пятым исполнителем и первым дуэтом или группой, с тремя песнями в top-10 одновременно.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 floridageorgialine.com

Кантри-группы США
Музыкальные дуэты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году
Музыкальные коллективы из Джэксонвилла
Исполнители Republic Records